

Geografia 
 Virt – comune della regione di Nitra, in Slovacchia

Persone 
 Jurij Virt – calciatore ucraino
 Virt – pseudonimo di Jake Kaufman, compositore statunitense